Ciro Adolfi (1683-1758), peintre italien ;
 Giacomo Adolfi (1682-1741), peintre italien ;
 John G. Adolfi (1888-1933), réalisateur, acteur et scénariste américain.